Cet article présente la liste des personnages de la franchise Senran Kagura.

Les jeux Senran Kagura comporte plus de 75 personnages jouables et non jouables présents dans plus d'une dizaine d'académies. Certains de ses personnages ne sont présents que dans  (ne sont présents ici que les personnages apparaissant dans les 3 premiers jeux).

Académie Hanzō 
Personnages principaux de la série et des jeux, l' a été créée par le gouvernement japonais afin de lutter contre d'autres ninjas embauchés par des entreprises et politiciens pour avancer dans leurs ambitions. Aussi connue sous le nom de Faction de Lumière, seules les personnes ayants un casier judiciaire vierge peuvent y rentrer.

Doublé par Hitomi Harada
Personnage principal de la série, elle est en seconde année. Elle souhaite suivre les traces de son grand-père et devenir un grand ninja. D'une nature optimiste, un peu naïve et effrayée par les grenouilles, qui sont les animaux d'invocation de sa famille. Ses armes de prédilection sont les ninjatōs transmis par son grand-père. A pleine puissance (le mode "deep shadow"), Asuka est entourée d'une aura verte et ses deux épées sont plus grandes. Contrairement à Homura, le corps d'Asuka ne subit, à part ça, aucun changement significatif. Son art ninja ultime est Toad Summon (Shinovi Versus) et Deep Shadow (Estival Versus).

Doublé par Asami Imai
Étudiante de troisième année, déléguée de classe, elle est mature et prend son devoir de ninja au sérieux. Cependant, elle perd parfois son sang-froid. Elle est la fille adoptive d'une famille riche de ninja et a été choisie comme étant le prochain chef de sa famille après son demi-frère qui fut un ninja raté. Son animal d'invocation est le phoenix, son arme de prédilection est son sabre Hien qui lui a été transmit par son père adoptif. Son art ninja ultime est Zekka Hōōsen.

Doublé par Yū Kobayashi
Étudiante de troisième année, elle est la membre la plus perverse du groupe, elle aime caresser les seins d'Asuka. Son animal d'invocation est le dragon oriental, ses armes de prédilections sont une paire de jambières. Elle se bat pour prouver qu'elle est la plus forte et pour rétablir l'honneur de sa famille qui a été perdu lors d'une mission ratée et avaient le choix entre le suicide, la fuite ou l'abandon de leur fille.

Doublé par Kaori Mizuhashi
Élève de première année, elle est une prodige de l'art ninja. Elle se soucie beaucoup d'Hibari qu'elle prend en charge et qu'elle souhaite protéger à tout prix. Elle la considère comme sa petite sœur, décédée dans un accident de voiture, car elle ressemble beaucoup à cette dernière. Elle porte un cache-œil sur l’œil droit et transporte toujours avec elle une ombrelle (cachant diverses armes). Son repas préféré est le calamar. Son animal d'invocation est un calamar géant.

Doublé par Yuka Iguchi
Élève de première année, elle est maladroite et enfantine, elle aime les objets kawaii. Elle a la particularité d'avoir les pupilles en forme de fleurs. Elle est très proche de Yagyū qu'elle dit aimer. Son animal d'invocation est un énorme lapin rose. Elle est l'un des rares personnes n'ayant pas un passé triste, douloureux ou sombre. Son art ninja ultime est Crazy Rabbit.

Doublé par Keiji Fujiwara
Il est professeur d'art ninja. Il a l'habitude d’apparaître dans un nuage de fumée. Il a été formé par Rin quand elle faisait encore partie de la Faction de Lumière.

Doublé par Yu Asakawa
Ninja de deux ans plus jeune de Rin. Elle s'est juré d'obtenir son diplôme après l'avoir battue. Grande et très musclée, cette étudiante énigmatique et légendaire dégage une aura de puissance sans égale. Elle est vêtue d'un gakuran et chausse des geta. Elle est toujours suivie par un chat noir. Son animal d'invocation est le tigre. Son art ninja ultime est Heaven and Earth Thunder God Dragon Ball Fist.

Doublé par 
Il est le fondateur de l'Académie Hanzō. Il est le ninja légendaire et est le grand-père d'Asuka. Depuis sa retraite il est propriétaire d'un restaurant de sushi. Il offre toujours à sa petite-fille des rouleaux de sushi surdimensionnés pour le déjeuner.

Crimson Squad 
Les principales rivales de l'Académie Hanzō, personnages principaux des épisodes Burst et Shinovi Versus. Anciennes élèves de l'Académie Hebijo, elles forment leur propre équipe de ninjas, la 

Doublé par Eri Kitamura
Élève de seconde année, elle est le chef de la Crimson Squad, et personnage principal de l'opus Burst. Elle se bat avec trois katanas dans chaque main brandis comme des griffes. En plus des six épées, elle porte un septième katana, un nodachi connu sous le nom d'Engetsuka, qu'elle n'utilise que lorsqu'elle est à pleine puissance (le mode "crimson"). Ses cheveux prennent alors une teinte cramoisie et ses yeux changent de couleur. Elle aurait dû être inscrite à l'Académie Hanzo mais n'a pas pu car elle avait tué un ninja de la Faction des Ténèbres qui l'avait agressée avant de rejoindre l'académie. Malgré le fait que ce fut de l'auto-défense, elle se fit bannir de sa famille par cet acte. Son plat préféré est la viande et son animal gardien est le serpent. Son art ninja ultime est Crimson Lotus.

Doublé par Ai Kayano
Yomi est une fille calme, qui possède un côté sombre. Elle est obsédée par les pousses de soja et les inclut dans quasiment tous les repas qu'elle prépare. De plus, elle voue une détestation aux riches. Dans l'opus "Burst", elle entretient une rivalité avec Ikaruga (qu'elle appelle dédaigneusement "princesse" en raison du milieu aisé dont est issue cette dernière). Son traumatisme vient de sa jeunesse, quand elle vivait dans des bidonvilles avec ses parents, et du décès de ces derniers, morts de faim. Elle se bat avec une énorme épée de type Claymore et des petits canons aux poignets. Son animal gardien est le serpent fouisseur. Son art ninja ultime est Ragnarök.

Doublé par Ryoko Shiraishi
Une mystérieuse fille-serpent qui essaie de ne montrer aucune émotion. Dans l'anime, il est dit qu'elle a été élevée pour être une machine à tuer, alors que dans les jeux elle a grandi dans les rues et a été adoptée par un chef de gang de sexe féminin du nom d'Hinata, qui fut tuée dans un combat quelque temps après. Son animal gardien est le cobra. Elle se bat en utilisant des couteaux stockés dans ses gants. Son art ninja ultime est Pure Bliss.

Doublé par Saori Gotō
Élève de première année, il s'agit de la plus petite fille du groupe, qui comme Yagyū, transporte avec elle une ombrelle et porte un cache-œil à gauche. Quand elle se transforme, sa tenue évoque un chat (oreilles et queue). Elle utilise diverses armes à feu cachées sous sa robe en plus de son parapluie. Elle était persécutée dans son ancienne école et a souhaité rejoindre la Faction des Ténèbres pour pouvoir lutter contre ses harceleurs. Son animal gardien est le crotale. Son art ninja ultime est Landkreuzer (Shinovi Versus) et Mirai Schmidt. (Estival Versus)

Doublé par Megumi Toyoguchi
Elle est la scientifique du groupe. Elle est fascinée par la création de marionnettes. Elle se bat avec des bras robotiques situés dans le dos de sa blouse de laboratoire, ainsi qu'un vaste répertoire de produits chimiques explosifs. Elle est mentalement tordue en raison de son passé, quand sa mère l'utilisa comme poupée d'habillage. Par vengeance, elle voulut tuer ses parents en brûlant la demeure familiale, mais fut stoppée par Suzune. Sa nourriture préférée est le kombu sucré.

Doublé par Suzuko Mimori
Professeur des Crimsons Girls à partir de l'opus Burst. Elle était autrefois connue sous le nom de Rin lorsqu'elle faisait encore partie de la Faction de Lumière, jusqu'à ce qu'elle rate une mission et mette en scène son décès. Son objectif était de devenir un ninja légendaire tel Hanzō. Elle a tendance à complexer sur son âge et envie la jeunesse de ses étudiantes. Au combat, elle utilise deux larges Shuriken Fûma et son animal gardien est le faucon. Son art ninja ultime est Absolute Void : Rapid Slash.

Académie Hebijo 
L' aussi connus sous le nom de Faction des Ténèbres est l'école rivale de l'Académie Hanzō où toutes les personnes sont acceptées puisque : “L'obscurité accepte tout.”

Doublé par Hiromi Hirata
Élève de troisième année. Chef du groupe. Son arme de prédilection est la Demon Blade (épée à sept dents) et sa flamme noire. Elle vit sa mère se faire brutalement tuer par un Yōma (créature que seuls les ninjas peuvent battre) quand elle était enfant. Fière et confiante en ses capacités, Miyabi est aussi très attentionnée envers ses proches. Son comportement assez viril contraste avec son apparence, à son grand regret. En mode "abyssal" (dans l'opus Burst notamment), Miyabi arbore six ailes noires et blanches, ses cheveux deviennent noirs avec une mèche blanche, ses yeux deviennent rouges et elle manie une épée gigantesque. Son plat préféré est le bol de riz aux œufs. Son art ninja ultime est Divine Judgment.

Doublé par Chiwa Saitō
Élève de troisième année. Amie d'enfance de Miyabi, avec laquelle elle passe beaucoup de temps. Dans l'opus "Burst", elle lui avoue son amour. Son arme de prédilection est un bō (long bâton de bois ou bambou mesurant  80). Elle porte une tenue de style militaire, un béret vert et des lunettes. Son plat préféré est l'inarizushi. Son art ninja ultime est Thunder Fox.

Doublé par Sayuri Yahagi
Sœur d'Imu. Peu sociable et très timide, elle ne va pas à l'école de ce fait elle est la première élève de l'Académie Hebijo à faire l'école buissonnière. Elle est le personnage possédant la plus grosse poitrine de la série. Son animal de compagnie est un ours en peluche nommé "Bebeby." Son arme de prédilection est un énorme shuriken et son aliment favori est l'onigiri. Son art ninja ultime est Someone, Save Me.

Doublé par Yōko Hikasa
Transférée depuis Shijuku Gessen Jogakkan. Elle est la sœur jumelle de Ryona. Elle complexe sur sa poitrine. Tout comme sa sœur, ses yeux sont hétérochromes. Son arme de prédilection est un fusil de sniper, équipé d'une lame de hache sur la crosse, qu'elle utilise pour les combats rapprochés. Son art ninja ultime est Minuet Missile.

Doublé par MAKO
Transférée depuis Shijuku Gessen Jogakkan. Elle est la sœur jumelle de Ryobi. Elle aime être châtiée et insultée. Son œil gauche est vert émeraude et son œil droit bleu saphir. Ses armes sont deux pistolets de couleur rouge et bleu avec double objectif et double détente. Sa nourriture préférée est le Chikuwa. Son art ninja ultime est Rebellion Concerto.

Académie Gessen 
L' est une école d'élite fréquentée par les filles de familles de bons shinobi célèbres. L'établissement et ses personnages associés ont fait leurs débuts dans Shinovi Versus.

Doublé par Yumi Hara
Élève de troisième année. Chef du groupe. Ses parents ont été tués après avoir rencontré un ninja. Elle est depuis élevée par le rival d'Hanzō. Son style de combat combine la danse traditionnelle japonaise avec les arts ninja basés sur la glace. Malgré une apparence froide, elle se comporte comme une grande sœur envers ses coéquipières et s'efforce de les diriger d'une main ferme, mais douce. Son credo est la "justice absolue". Son arme de prédilection est une paire d'éventails. Son animal d'invocation est une araignée des neiges et son plat préféré est la glace pilée azuki.

Doublé par Hisako Kanemoto
Élève de troisième année. Murakumo est une jeune fille timide qui porte toujours un masque d'Oni pendant les combats. Sans ce masque, elle perd tous ses moyens et se met à bégayer. Elle est vêtue de la tenue d'un seigneur de guerre de la période Sengoku. Ses armes de prédilections sont un grand couperet et une lance. Son animal d'invocation est une meute de loups et son plat préféré est le gâteau de riz. Son art ninja ultime est Daigorō Cut.

Doublé par Kaori Ishihara
Élève de deuxième année. Elle est la fille sérieuse du groupe. Aînée d'une famille de douze frères et sœurs, elle sait discipliner ses pairs et n'aime pas les propos déformés ni les situations à risques. Figure maternelle attentionnée, elle sait aussi s'amuser et, à l'occasion, faire preuve de moquerie envers ses adversaires. Son arme de prédilection est une paire de gants motorisés à pistons qui s’agrandissent en combat pour maximiser les dégâts en combat. Son animal d'invocation est le sanglier et son plat préféré est le biscuit au riz. Son art ninja ultime est Shin Namu Amida.

Doublé par Yano Yamamoto
Élève de première année. Elle est la gyaru du groupe. Elle est tout le temps au téléphone. Elle est issue d'une famille riche. Au combat, elle porte un grand chapeau noir qui lui donne l'apparence d'une sorcière. Son arme de prédilection est une faux à double lame et son animal d'invocation est un essaim de chauves-souris. Son plat préféré est le jus de tomate.

Doublé par Hiromi Igarashi
Étudiante de première année. D'apparence enfantine et naïve, elle adore manger des sucreries, mais est également très déterminée à faire le bien et de fait est assez mature. Il semble pourtant qu'elle considère son travail de shinobi comme un "jeu". Elle utilise un seau et une poêle à frire comme armes principales et porte un grand sac à dos en forme de hamster en peluche. Malgré sa petite taille, elle est dotée d'une poitrine généreuse (comme la plupart des autres filles). Son plat préféré est la tarte sablée à la fraise. Son art ninja ultime est Strawberry Rainbow Slide.

Thousand Year Festival 

Doublé par Reiko Suzuki (Sayuri) et Rie Tanaka (Jasmine)
Elle est la personne qui effraie le plus Hanzō. Elle est âgée de 81 ans. Sa transformation Shinobi lui permet de devenir plus jeune et se fait appeler Jasmine. L'animal gardien de cette dernière est un petit éléphant.

Doublé par Sora Tokui
L'une des trois sœurs Mikagura, les prêtresses du sanctuaire. Elle a la particularité d'exploser (littéralement) si elle réfléchit à des questions compliquées. Elle utilise au combat un maillet géant (et des explosifs), et son animal d'invocation est le poisson rouge. Les nouilles blanches sont son plat préféré.

Doublé par Shiori Izawa
La plus jeune des trois sœurs Mikagura. Malgré son âge, elle est très fière de sa maturité intellectuelle et est souvent délibérément condescendante envers ses pairs. Ses armes principales sont une paire de pistolets à eau magiques et son animal d'invocation est le dauphin (qu'elle appelle avec son sifflet). Son art ninja ultime est Princess Vaccum.

Doublé par Minami Tsuda
L'aînée des trois sœurs Mikagura. Au combat, elle utilise une paire de baguettes et plusieurs tambours Taiko à la puissance dévastatrice. Son animal d'invocation est le paon et elle aime la nourriture épicée. Son art ninja ultime est Oto-kyō Shōgekiha Raiden (音狂衝撃波・雷電 lit."onde de choc aléatoire de Raiden")

Doublé par Kikuko Inoue
Ressuscitée par Sayuri et les sœurs Mikagura. Elle est la sœur aînée de Ryobi et Ryona. Au combat, elle utilise un arsenal impressionnant : Fusil de chasse à double canon, bouclier lance-missiles et cercueil équipé d'une mitrailleuse gatling. Elle est dotée d'une personnalité bipolaire en fonction de l'état de son auréole.

Autres personnages 

Doublé par Yuki Matsuoka
Un être éternel qui se réincarne tous les  pour éradiquer Yōma. Dans sa première forme, elle a l'apparence d'une enfant qui exprime la joie. Dans sa seconde forme, elle prend l'apparence d'une adolescente au visage stoïque. Dans sa troisième forme, elle a l'apparence d'une adulte au visage dur et impitoyable. Enfin, sous sa forme ultime et véritable, Kagura ressemble à sa forme adulte, mais ses yeux brillent maintenant d'une couleur dorée. Elle porte une cuirasse noire et une cape rouge. Il est à noter que le nom de « Kagura » est également le rang le plus élevé possible que peut atteindre un shinobi. Son art ninja ultime est Susanō.

Doublé par Yūko Kaida
Naraku est membre du clan Goshin. Elle est a été nommée prêtresse et protectrice de la sphère de la réincarnation, héritant de la responsabilité de Kagura, qu'elle protège et dont elle suit les ordres. Au combat, elle se bat avec une boule de métal extensible, qu'elle balance d'une chaîne autour de sa cheville. Elle porte une veste orange à capuche et sa nourriture favorite est la fraise. Son art ninja ultime est .

Doublé par 
Frère ainé adoptif d'Ikaruga, Il est un ninja raté et a dû céder sa place de successeur de sa famille à Ikaruga. Il a tenté de voler Hein mais a été surclassé par Ikaruga. Cependant, il est un homme d'affaires brillant, une qualité qu'il ne savait pas que son père avait reconnu. Il gère les entreprises de l'empire familial.

Doublé par Natsue Sasamoto
Une fille très détendue qui idolâtre Katsuragi. Au combat, elle utilise des gantelets et des bottes en fer, pour imiter Katsuragi. Par rapport à cette dernière, au comportement de « garçon manqué », Ayame apparaît bien plus douce et féminine. Dans « Shinovi Versus » et « Estival Versus », Ayame est la commerçante dans la boutique du jeu. Elle apparaît également dans l'opus «  » en tant que personnage jouable. Son art ninja ultime est .

Doublé par Marina Inoue
Sōji est apparue dans l'opus «  » et fait son retour dans «  » en tant que personnage jouable. Elle est issue d'une famille de ninjas maléfiques et est d'un caractère assez narcissique. Au combat, elle manie un fouet en forme de chaîne auxquelles sont attachées des faucilles de différentes tailles. Elle a été dans la même classe que Homura au collège de Hebijo. Sa nourriture favorite est le hot-dog sans moutarde.

Doublé par Rika Tachibana
Yūyaki est apparue dans l'opus "Burst" et fait son retour dans "Peach Beach Splash" en tant que personnage jouable. Elle est à la tête du groupe Tohno Tengu Shinobi et possède un sens aigu des responsabilités. Elle porte deux nodachi sur son dos et un corbeau (son animal gardien) est perché sur son épaule. Elle aime la nourriture fermentée et collectionne les objets brillants.

Doublé par Mitsuki Saiga
Leo est apparue dans l'opus "Burst" et fait son retour dans "Peach Beach Splash" en tant que personnage jouable. Issue d'un milieu particulièrement aisé (c'est l'une des shinobis les plus riches de la série), elle dirige le comité de l'étoile du Zodiaque. Son style de combat se concentre sur les attaques à grande vitesse et elle manie une redoutable lame laser. De nature calme, elle possède de solides compétences en leadership et adore faire des siestes. Son animal gardien est le lion. Elle aime le thé et les mangoustans

Doublé par Saki Fujita
Bashō est apparue dans l'opus "New Wave" et fait son retour dans "Peach Beach Splash" en tant que personnage jouable. Dotée d'une personnalité calme, elle aime lire des poèmes et est charmée par l'aura de mystère qui entoure Hikage. Au combat, elle manie un gros pinceau qui dissimule une épée pour poignarder ses ennemis. L'art ninja qu'elle utilise est essentiellement le même que celui de Bashō de Hunter × Hunter (dont la spécialité est d'utiliser le pouvoir des haïku). Elle aime la cuisine Teppanyaki.

Notes et références 

Senran Kagura
Senran Kagura
Senran Kagura